Stanisław Biel – rektor Akademii Krakowskiej w latach 1509-1510, 1517-1518, 1521-1522, 1531-1532, 1533
 Stanisław Biel (1929–2021) –  polski wspinacz i alpinista

Zobacz też 
 Stanisław Biela

Przypisy